Fortunaciano (conde da fortuna privada) — oficial romano do 
 Fortunaciano Servílio — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos